Флаг муниципального образования Ры́бинский муниципальный район Ярославской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 29 января 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4672.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Рыбинского муниципального района в красном, синем, чёрном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба Рыбинского муниципального района, утверждённого 26 марта 2008 года, гласит: «Герб Рыбинского муниципального района Ярославской области представляет собой червлёный геральдический щит с изображением чёрного медведя, обращённого направо (от зрителя налево), держащего в левой лапе на левом плече золотую секиру. В нижней части геральдического щита находится лазоревый волнообразный пояс, внутри которого изображены две сообращённые золотые стерляди».

Обоснование символики 
Флаг, составленный на основании герба Рыбинского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности района, связан с флагом Ярославской области и является органичным продолжением геральдической истории Ярославской области.

Красный цвет символизирует храбрость, мужество, неустрашимость.

Медведь с секирой означает принадлежность района к Ярославской области.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия, солнечного цвета.

Чёрный цвет — символ благоразумия, строгости, торжественности, вечности.

Синяя полоса отражает множественность водоёмов на территории района.

Две золотые стерляди указывают на наличие и изобилие рыбы.

История 
17 июля 2001 года, решением Рыбинского Совета депутатов № 92, был утверждён флаг Рыбинского муниципального округа. После муниципальной реформы Рыбинский муниципальный округ был разделён на два самостоятельных муниципальных образования — Рыбинский муниципальный район и городской округ город Рыбинск. Данный флаг 22 июня 2006 года, решением муниципального Совета городского округа город Рыбинск № 52, был утверждён в качестве официального символа городского округа город Рыбинск, но продолжал использоваться в качестве флага Рыбинским муниципальным районом до 24 апреля 2008 года, когда решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района № 288, был утверждён собственный флаг района:

Флаг Рыбинского муниципального района Ярославской области представляет собой червлёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. Полотнище в масштабе 1:3 по горизонтали разделено поясом лазоревого цвета, символизирующим множественность водоёмов на территории района, внутри которого изображены две сообращённые золотые стерляди; над поясом изображён чёрный восстающий медведь, обращённый направо (от зрителя налево), держащий в левой лапе на левом плече золотую секиру.

29 января 2009 года, решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района № 403, были утверждён новый (ныне действующий) рисунок флага района и его описание.

Примечания